Steve Cruz (11 de abril de 1972 em São Francisco, Califórnia ) é um ator e diretor norte Americano de filmes e revistas pornográficas voltadas para o público gay. Atualmente Cruz é exclusivo do estúdio Raging Stallion.

Em uma entrevista dada ao site Chicago Pride  em 11 de maio de 2008, ele afirma que havia sido sondado diversas vezes antes de entrar para a indústria de filmes pornográficos. Foi somente no verão de 2007 que ele recebeu uma proposta irrecusável de Chris Ward, proposta que incluia uma atuação num filme gay junto de Jake Deckard.

Em 2008 ele ganhou o prêmio de Melhor Cena Grupal da GayVN no filme "Link 5: The Evolution".Nesta mesma premiação ele ganhou o Grabby Award para Best Newcomer", além de ter sido declado o Homem do ano na  Raging Stallion.

Cruz é assumidamente gay. Segundo ele, sua primeira relação sexual ocorreu com outro homem.

Videografia
Hard Friction: HF 2 (2010) 
Tales of the Arabian Nights (2010) 
Hotter Than Hell: Part 1 (2008) 
Jock Itch 2: Balls to the Wall  
The 4th Floor (2008)  
Savage (2008) 
Grunts: The New Recruits (2007) 
Grunts: Brothers in Arms (2007) 
Grunts: Misconduct (2007) 
Ink Storm (2007) 
Communion (2007) 
Mirage (2007)  
Limits (2007) 
Grease Monkey Bears (2007) 
Command Post (2007) 
H2O (2007) 
Hot House Backroom, Volume 3 (2007) 
Hot House Backroom, Volume 4 (2007) 
Link: The Evolution (2007) 
Out on Vacation (2007) 
Lords of the Jungle (2006)

Direção
Adrenaline (Mustang Videos)
Hotter Than Hell, Part 1, (Raging Stallion Studios)
Hotter Than Hell, Part 2, (Raging Stallion Studios)
Blue Movie, (Falcon)
Red Light, (Falcon)

Prêmios

Ligações externas
 Steve MySpace
 Steve Cruz website
 Papi Chulo's BLOG:  The STEVE CRUZ Interview Interview with New Raging Stallion Studios Exclusive Steve Cruz.

Naturais de São Francisco (Califórnia)
Atores pornográficos dos Estados Unidos
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência portuguesa